2 miejscowości w Polsce: 
 Warnice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno 
 Warnice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Warnice